Canton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Canton Township (Illinois)
 Canton Township (Iowa)
 Canton Township (Kansas)
 Canton Township (Michigan)
 Canton Township (Minnesota)
 Canton Township (Missouri)
 Canton Township (Ohio)
 Canton Township (Oklahoma)
 Canton Township (Pennsylvania)
 Canton Township (South Dakota)